Синька:

 Средство для подсинивания белья при стирке
 Синька (копия чертежа)
 Синька (приток Тифины) — река в Тверской области
 Синька (приток Улуюла) — река в Томской области
 Раствор пиоктаннина, лекарственное средство для лечения небольших травм и кожных заболеваний
 Раствор органического красителя — метиленовой сини
 Жаргонное слово, обозначающее алкоголь, алкоголиков или процесс употребления алкоголя. Произошло от практиковавшегося в XX веке подсинивания денатурированного спирта синим красителем.